Сельская девушка (фильм, 1949) — фильм Эмилио Фернандеса
 Деревенская девушка — фильм Джорджа Ситона